

Egyéb adatok 
Legnépesebb városainak sorrendje (2005. december 31.):
 Zürich (366 809 lakos)
 Genf (185 028 lakos)
 Bázel (166 095 lakos)
 Bern (127 421 lakos)
 Lausanne (117 152 lakos)

Legnépesebb agglomerációk (2006. január 1.):
 Zürich (1 101 710 lakos)
 Genf (493 445 lakos)
 Bázel (486 146 lakos)
 Bern (339 859 lakos)
 Lausanne (310 028 lakos)
 Luzern (199 202 lakos)
 Sankt Gallen (145 270 lakos)
 Winterthur (128 654 lakos)
 Lugano (121 877 lakos)
 Baden (108 977 lakos)
 Olten (104 644 lakos)
 Zug (102 156 lakos)

Források 
 https://web.archive.org/web/20071012015924/http://citypopulation.de/Switzerland-Agglo.html

 
Svajc
Városok országok szerint